Klusen ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Klusen (1909–1988), deutscher Musikwissenschaftler, Komponist, Musikpädagoge und Volksliedforscher
 Norbert Klusen (* 1947), deutscher Manager und Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse
 Peter Klusen (* 1951), deutscher Schriftsteller, Bühnenautor und Cartoonist

Siehe auch:
 Kluse